

Patronymie 
 Dušan Ivković (1943-2021) est un entraîneur de basket-ball serbe.
 Milica Ivković (1993-) est une joueuse de volley-ball bosnienne.
 Milutin Ivković (1906-1943) est un joueur de football serbe.
 Tomislav Ivković (1960- ) est un ancien footballeur croate.

Homonymie de patronyme serbe